Porte d’Arras peut désigner
 Une station du métro de Lille Métropole Porte d'Arras (métro de Lille Métropole)
 Un monument (porte de ville) à Douai la Porte d'Arras (Douai)